Masindray peut désigner deux communes de Madagascar : 
Masindray dans le district d'Antananarivo Avaradrano
Masindray dans la région de Soavinandriana